

Localidades

Hoboken (Geórgia)
Hoboken (Nova Jérsei)

Outros
Apocalypse Hoboken

Desambiguações de topônimos